DZ poate fi:
 Algeria, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din limba Kabyl: Dzayer)
 .dz, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Algeria